Takács Antal
 Takács Antal (1727–1805) ferences szerzetes, hitszónok
 Takács Antal (1886–1971) földmunkás, könyvtáros, pártmunkás
 Takács Antal (1901–1944) gyártásvezető, filmproducer
 Takács Antal (1912–1979) Kossuth-díjas olvasztár

Hasonló nevűek
 Takács Bernát Antal (1796–1859) bencés házfőnök, főgimnáziumi tanár